Роб Томас (; род. 15 августа 1965, Саннисайд, Вашингтон) — американский писатель, продюсер и сценарист, автор телесериала «Вероника Марс».

Биография 
Роб Томас родился в городе Саннисайд, штат Вашингтон. Окончил школу в Сан-Маркосе в 1983 году и поступил в Христианский Университет Техаса, получив спортивную стипендию, играя в американский футбол. Окончил колледж в 1987 году со степенью в области истории.

Перед тем как начать писать романы для подростков, он учился журналистике в школе Джона Маршалла в Сан-Антонио в Техасе. С августа 1993 по июнь 1995 года работал в новостях Channel One, рассказав об этом опыте в своём романе 1998 года Satellite Down.

С середины 1980-х по начало 1990-х выступал поочерёдно в трёх техасских музыкальных группах: Public Bulletin, Hey Zeus и Black Irish.

В 2003 году получил широкую известность благодаря сериалу «Вероника Марс», автором которого стал Томас. В 2008 году начал работу над спин-оффом «90210: Новое поколение», написав сценарий пилота. Вскоре Томас покинул проект, но по заверениям новых сценаристов, основные сюжетные ходы были взяты из сценария Роба.

Кино и телевидение

Фильмография 
 1999: Печенье с предсказанием / Fortune Cookie
 1999: Сведи меня с ума / Drive Me Crazy
 2014: Вероника Марс / Veronica Mars

Телевидение 
 1996: Космический призрак (сценарист)
 1998: Бухта Доусона (сценарист)
 1998: Купидон / Cupid (автор, сценарист и исполнительный продюсер)
 2004: Вероника Марс (автор, сценарист, режиссёр и исполнительный продюсер)
 2008: 90210: Новое поколение (автор, сценарист)
 2008: Достойное поведение / Good Behavior (сценарист, исполнительный продюсер)
 2009: Купидон (автор, сценарист и исполнительный продюсер)
 2009: Мастера вечеринок / Party Down (автор, сценарист и исполнительный продюсер)
 2010: Скала Плимут / Plymouth Rock (автор, сценарист и исполнительный продюсер) — сериал не закуплен
 2015: Я — зомби / iZombie (автор, сценарист, режиссёр и исполнительный продюсер)

Библиография 
 1999: Green Thumb
 1998: Satellite Down
 1997: Doing Time: Notes From The Undergrad
 1997: Slave Day
 1996: Rats Saw God

Примечания

Ссылки 
 Slaverats.com (официальный сайт)
 Интервью для The Sound of Young America
 Интервью для Pop Gurls
 Интервью для IFMagazine: Фильм о Веронике Марс?

Сценаристы телевидения США
Выпускники Техасского христианского университета
Выпускники Техасского университета в Остине
Выпускники Колледжа гуманитарных наук Техасского университета в Остине